La Escuela Preparatoria Clear Lake o Escuela Secundaria Clear Lake (Clear Lake High School) puede referirse:
 Escuela Secundaria Clear Lake - Houston
 Clear Lake High School (Lakeport, California)
 Clear Lake High School (Clear Lake, Iowa)
 Clear Lake High School (Clear Lake, Wisconsin)